Weißensee är en kommun i Österrike. Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Spittal an der Drau och förbundslandet Kärnten, i den centrala delen av landet. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

I omgivningarna runt Weißensee växer i huvudsak blandskog. Kommunen ligger vid Weissensee.

Källor

Externa länkar

Indelningar i Kärnten